Seuneubok Teungoh (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Peulimbang), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Peudawa), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (PR), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Kd II), een plaats in Indonesië
Seuneubok Teungoh (Smk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing